Аліса Клейбанова і Катерина Макарова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Івета Бенешова і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, перемігши у фіналі пару Луціє Градецька і Рената Ворачова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

Marrakech Grand Prix
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд